EAC est une abréviation qui peut faire référence à :
 Commission consultative européenne (en anglais : ), créée en 1943 par les « Trois Grands » pour préparer la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale en Europe ;
Communauté d'Afrique de l'Est (en anglais : ) ;
  (en français, Centre des astronautes européens) ;
 Équipe d'accueil conventionnée, au CNRS, en France ;
 Éducation artistique et culturelle, en France ;
 École EAC (pour École Arts et Culture), établissement d'enseignement supérieur privé français ;
 École d'aviation de chasse ;
 , logiciel de rip de CD audio ;
 , interface pour administrer un serveur  ;
 Éditions des archives contemporaines, maison d'édition française ;
  (en anglais : ), nom de la  mise en place au sein de l'Union douanière de l'Union eurasiatique ;
 Ehrlich ascites carcinoma, type de carcinome ;
 , centre de domestication des plantes dans le monde préhistorique en Amérique du Nord.